Marcus Atilius Regulus – dwukrotny konsul, wódz w czasie I wojny punickiej
 Gaius Atilius Regulus – konsul, wódz w czasie wojny Rzymu z Celtami (225 p.n.e-220 p.n.e.)
 Regulus (święty)
 Regulus – α Leo, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa
 Regulus – rodzaj ptaków z rodziny mysikrólików
 Regulus Black – bohater cyklu Harry Potter
 RGM-6 Regulus – amerykański pocisk manewrujący